

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Aszurbanipal wysłał kolonistów asyryjskich do Samarii (ostatnia, czwarta kolonizacja).
 Azja
 lato – Państwo Qi stoczyło bitwę z koczownikami ze Stepu.
 zima – Chińska Kronika Wiosen i Jesieni odnotowała wyjątkowo silne opady śniegu.

Urodzili się 
 Jozjasz, król Judy (zm. 609 p.n.e.)

Zmarli 
 Montuemhat, egipski kapłan i polityk